Laggarebosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laggarebosjön (Haurida socken, Småland), sjö i Aneby kommun,  (7,93 ha)
Laggarebosjön (Lekeryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (21,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn